Barú steht für:

* Barú (Halbinsel), eine Halbinsel an der Karibikküste vor Kolumbien
 Barú (Kolumbien), eine Ortschaft auf der kolumbianischen Halbinsel Barú
 Punta Barú, die Spitze der gleichnamigen Halbinsel
 Schlacht von Barú, Seegefecht zwischen britischen und spanischen Schiffen 1708
 Volcán Barú, Berg in Panama